Movsisyan oder Mowsisjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Movsisyan (1962–2015), armenischer Politiker
 Jura Mowsisjan (* 1987), armenischer Fußballspieler